In Your Face puede referirse a:

In Your Face (álbum de Kingdom Come), segundo disco del grupo Kingdom Come.
In Your Face (álbum de b4-4), segundo álbum del grupo canadiense b4-4.
In Your Face (álbum de Fishbone), álbum debut de la banda Fishbone.
"In Your Face (canción)" canción del grupo  Children Of Bodom.